Берат (алб. Beratit)

Топоним 
 Берат — город на юге Албании. 
 Берат (область) — область на юге Албании. 
 Берат (округ) — один из 36 округов Албании.

Другое 
 Берат (грамота) — жалованная грамота, выдававшаяся османскими султанами и персидскими шахами православным епископам и лидерам иных немусульманских общин.